Bongo má více významů:

 bongo lesní – africká pralesní antilopa, Tragelaphus eurycerus
 bongo (hudební nástroj) – druh bicího hudebního nástroje
 Bongo (oblast) – oblast ve správním celku Bandundu, Demokratická republika Kongo 
 bong, bongo – jeden z typů vodní dýmky
 Bongo (zábavní park) – brněnský zábavní park
 Omar Bongo – bývalý dlouholetý prezident Gabonu 
 UNIS NA 40 Bongo – český lehký vrtulník z roku 1994

Související články 
 Bong
 Bonga